Japy ist der Familienname von:

 Arthur Japy Hepburn (1877–1964), US-amerikanischer Admiral
 Frédéric Japy (1749–1813), französischer Uhrmacher und Fabrikant
 Joséphine Japy (* 1994), französische Schauspielerin